

Кшижево — село в гміні Соколи Високомазовецького повіту Підляського воєводства
 Кшижево — село в гміні Фромборк Браневського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Кшижево — село в гміні Каліново Елцького повіту Вармінсько-Мазурського воєводства